Алекса́ндр Тарасов:
 Тарасов, Александр Алексеевич (1927—1984) — олимпийский чемпион (современное пятиборье).
 Тарасов, Александр Анатольевич (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Тарасов, Александр Васильевич (род. 1961) — советский фигурист, тренер.
 
 Тарасов, Александр Львович (1909—19xx) — советский оператор, режиссёр и сценарист.
 Тарасов, Александр Михайлович (1911—1975) — советский государственный деятель, министр автомобильной промышленности СССР.
 Тарасов, Александр Николаевич (род. 1958) — российский социолог, политолог и культуролог, публицист, писатель.
 Тарасов, Александр Павлович (1904—1958) — советский военнослужащий, генерал-полковник.
 Тарасов, Александр Петрович (1924—1984) — Герой Социалистического Труда, почётный железнодорожник.
Тарасов, Александр Осипович (1914—1998)  — советский и российский ботаник, доктор наук.